Friedrich Katzer – geologo e mineralogista austriaco
 Markus Katzer – calciatore austriaco
 Rudolf Katzer – pistard tedesco